Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 15 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits des Américaines Sloane Stephens et Serena Williams (tenante du titre), de la Porto-ricaine Mónica Puig, de la Russe Ekaterina Makarova, de la Serbe Jelena Janković et de la Tchèque Petra Kvitová.
 Les joueuses forfaits sont respectivement remplacées par Lesia Tsurenko, Misaki Doi, Tsvetana Pironkova, Johanna Larsson, Anna Karolína Schmiedlová et Viktorija Golubic.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (ATP 2016)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2016
Sport aux États-Unis en août 2016
Tennis en août 2016
Sport dans l'Ohio en 2016